Обыкновенный олигодон () — вид змей из семейства ужеобразных.

Общая длина достигает 40—64 см. голова имеет овальную форму. Морда затуплена. Особенностью этого олигодона являются острые плоские зубы согнутые в стороны, напоминающие ножи. Туловище цилиндрическое, короткое. Чешуя гладкая.

Спина окрашена в светло-коричневый или зеленовато-коричневый цвет с 19—25 чёрными поперечинами или поперечно расположенными пятнами, которые образуют полосы по бокам. Иногда они имеют кремовые каймы. Брюхо кремового окраса с нечёткими пятнами.

Любит низины, равнины, предгорья, леса, усадьбы, парки. Встречается на высоте до 600—1000 метров над уровнем моря. Практически всю жизнь проводит на земле, иногда заползает на деревья. Активен днём и в сумерках, может выходить на охоту ночью, если идёт дождь. Прячется в листве, в дуплах деревьев. При опасности сворачивается в плотный шар. Питается ящерицами, сцинками, мелкими млекопитающими, яйцами пресмыкающихся и земноводных.

Яйцекладущая змея. Самка откладывает 4—9 удлинённых яиц.

Живёт в Пакистане, Индии, Непале, на острове Шри-Ланка.

Примечания

Литература 
 Kramer, E. 1977. Zur Schlangenfauna Nepals. Rev. suisse Zool., 84 (3): 721—761.
 Zug, G.R. & Mitchell, J.C. 1995. Amphibians and Reptiles of the Royal Chitwan National Park, Nepal. Asiatic Herpetological Research 6: 172—180

Ссылки 
 Sri Lanka Reptile: Oligodon arnensis 

Животные, описанные в 1802 году
Олигодоны
Пресмыкающиеся Азии